Орешец може да се отнася за:
 Села в България
 Орешец (Област Видин)
 Орешец (Област Пловдив)
 Орешец (Област Смолян)
 Орешец (Област Хасково)
 Гара Орешец, област Видин

 Други
 Орешец (Костурско), бивше село в Егейска Македония, Гърция